

Parchi divertimenti della Disney
 Disneyland – parco divertimenti negli Stati Uniti d'America, in California
 Disneyland Paris – complesso turistico in Francia, nella periferia di Parigi
 Disneyland Park – uno dei due parchi divertimento presenti a Disneyland Paris
 Tokyo Disneyland – parco divertimenti in Giappone, a Tokyo
 Hong Kong Disneyland – parco divertimenti in Cina, a Hong Kong
 Shanghai Disneyland Park – parco divertimenti in Cina, a Shanghai

Televisione 
 Disneyland – serie televisiva antologica
 Disneyland – episodio della terza stagione della serie televisiva Modern Family

Altro 
 Disneyland Hotel – hotel degli omonimi parchi Disney

 Disneyland Records – nome originario della Walt Disney Records, etichetta discografica della Disney

Pagine correlate 
 Disney (disambigua)